Islands steht für:
 Islands (Band), eine kanadische Indie-Band
 Islands (King-Crimson-Album)
 Islands (Mike-Oldfield-Album)
 Islands (The-Band-Album)
 Islands (2021), Filmdrama von Martin Edralin

Siehe auch:
 Island (Begriffsklärung)